Tomaž Vnuk (né le  à Ljubljana en Yougoslavie) est un joueur professionnel slovène de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 1991 à l'HDD ZM Olimpija dans le Championnat slovène dont il termine meilleur pointeur en 1992-1993. Au cours de sa carrière, il évolue également dans l'EBE Liga. En 2007, il retourne à l'HDD ZM Olimpija qui intègre l'EBE Liga. Il est nommé capitaine de l'équipe dont il termine meilleur pointeur. L'équipe s'incline en finale face au EC Red Bull Salzbourg. Il met un terme à sa carrière en 2009.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace dans les différentes compétitions internationales de 1991 à 2004. Il s'illustre lors des mondiaux 1995 et 1997 du groupe C en terminant meilleur buteur et pointeur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|-
|1989-1990 || Tigers de Medicine Hat || WHL || 20|| 2|| 3|| 5|| 2||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1990-1991 || HDD ZM Olimpija || Ligue yougoslave ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1991-1992 || HDD ZM Olimpija || Ligue slovène || ||33|| 33||66|| ||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1992-1993 || HK Celje || Ligue slovène ||  ||37||17||54||   ||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1993-1994 || HK Celje || Ligue slovène || ||50||23||73|| ||   ||13||4||17||   
|-
|1995-1996 || HDD ZM Olimpija|| Ligue slovène ||  ||41||20||61||   ||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1996-1997 || HDD ZM Olimpija|| Ligue slovène || ||33||36||69|| ||   || || || ||   
|-
|1997-1998 || Feldkirch VEU || ÖEL || 27|| 13|| 13|| 26|| 10||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1997-1998 || Feldkirch VEU || EHL || 2||0|| 0||0|| 0||4||1||4||5||0
|-
|1997-1998 || Feldkirch VEU || Alpenliga || ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1997-1998 || HDD ZM Olimpija || Ligue Slovène || ||   ||   ||   ||   ||   ||10||5||15||   
|-
|1998-1999 || Feldkirch VEU || ÖEL || 40|| 19|| 24|| 43|| 0||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1997-1998 || Feldkirch VEU || EHL ||4||2||4||6||0|| ||   ||   ||   ||   
|-
|1999-2000 || HDD ZM Olimpija || Alpenliga || 31|| 17|| 14|| 31|| 14||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2000-2001 || HDD ZM Olimpija ||Ligue Slovène || 24||15||18||33||20||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2001-2002 || HDD ZM Olimpija ||Interliga|| 11||2||4||6||0||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2001-2002 || HDD ZM Olimpija ||Ligue Slovène || 12||11||16||27||4||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2002-2003 || Feldkirch VEU || ÖEL || 45|| 22|| 24|| 46|| 6||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2003-2004 || Feldkirch VEU || ÖEL || 47|| 20|| 23|| 43|| 12||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2004-2005 || EC VSV || ÖEL || 30|| 12|| 13|| 25|| 10||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2005-2006 || ŠD Alfa || Ligue Slovène ||38||20||21||41||44||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2006-2007 || HK Jesenice || ÖEL || 8|| 0|| 1|| 1|| 8||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2007-2008 || HDD Olimpija Olimpija|| EBEL|| 41|| 13|| 31|| 44|| 22||15||4||6||10||8
|-
| 2008-2009 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 47|| 9|| 22|| 31|| 28|| || || || || 
|-
| 2008-2009 ||HD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène|| || || || || || 7|| 4|| 2|| 6|| 2
|-
|2009-2010 || HDD Olimpija Olimpija|| EBEL|| 7|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || ||

Notes et références 

Naissance en avril 1970
Naissance à Ljubljana
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur du HK Jesenice
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur du EC Villacher SV
Attaquant de hockey sur glace